Пуерто Верде има више значења:

 Пуерто Верде (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Пуерто Верде (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику